Роберт Каплан (; ) — профессор в Гарвардской школе бизнеса, исследователь стратегического менеджмента.

Биография 
Выпускник МТИ. Известен разработкой двух подходов — ABC и BSC (Система сбалансированных показателей). Особенно популярна BSC, которая появилась благодаря совместной работе Роберта Каплана и Дэвида Нортона в конце XX века (1992).

Библиография 
 Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий учёт. — 3-е издание. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 874 с. — ISBN 5-8459-0635-0

Примечания 

Персоналии:Совет по международным отношениям
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Почётные доктора Университета Ватерлоо